Кунакба́ево () — название населённых пунктов в России:

 Кунакбаево — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Кунакбаево — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Кунакбаево — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Кунакбаево — деревня в Перелюбском районе Саратовской области.
 Кунакбаево — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.

См. также 
 Верхний Кунакбай